Johan de Leeuw (Kamerlid), Tweede Kamerlid en secretaris-generaal (*1953)
 Johan de Leeuw (burgemeester), Nederlands burgemeester (1884-1962)
 Johan de Leeuw (tekstschrijver)